La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2016-2017 (abbreviata in Prva liga FBiH 2016-2017) è stata la diciassettesima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2017-2018.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Goražde - Velež Mostar   0-0    0-4

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2016-2017
 Prva liga Republike Srpske 2016-2017
 Kup Bosne i Hercegovine 2016-2017

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su bari91
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine